Éric Alard – bobbista francese
 Jean-Delphin Alard (1815-1888) – violinista francese